Байла́р () — древнебашкирское племя в составе северо-западных башкир.

Родовой состав 
Роды байларцев:
 сураш
 салагуш
 калмаш

Родовые подразделения племени байлар: байсабу (байсыбы), буби, дэрбэш, казанлар, катай, курман, ногай (нугай), ушэр-еней, салагуш-байлар, салагуш-еней, сальман, сураш-байлар, татар, типтяр-байлар, туркмен, тукбирде, турай, ырыс, атяс-байлар.

Анализ Y-DNA 

Анализ Y-DNA выявил у некоторых представителей племени байлар — гаплогруппы R1b  и N1; субклады — R1b1a2+U152.

Этническая история 

В этногенезе байлар прослеживаются древнейшие связи с самодийскими племенами Южной Сибири и Северного Алтая I тысячелетия до н. э.

Предки башкирского племени байлар находились в составе или этническом окружении усерганцев и проходили вместе с ним все этапы его истории и расселения. У обоих племён в составе был род сураш.

Асфандияров А. З. относит роды буляр и байлар по происхождению к древним булгарам. Однако это заключение, по мнению Р. Г. Кузеева, является неточным.

Ряд исследователей отождествляет байларов с племенем байдар (байандур, баяндур), генетически связанным с монгольским племенем баяут. Ряд других авторов включает племя баяндур в число огузских племён, имеющих монгольское происхождение.

Расселение 

Первоначально байларцы жили в Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в верховьях Демы и Ика, то есть в районе основного расселения древнебашкирских племен. Где большая часть племени байлар осталась навсегда, в отличие от других племён. Однако данная версия противоречит с фактическим возникновением байларских сел Ермекеевского района. Чисто байларское село Старотураево образовано в 1552 году, сразу после взятия Казани Иваном Грозным из переселенцев с берегов Камы. Остальные деревни, где живут байларцы первоначально были деревнями кыр-еланского рода и их расселение байларцами шло в последующем переселенцами с запада совместно.

Байларцы и булярцы были расселены по берегам Ика смежно, а центром байларского расселения в прошлом была река Мензеля. Часть племени байлар из рода салагуш расселялась по правобережью реки Камы, в низовьях реки Иж и по другим местам. На западе их земли раскинулись до реки Зай.

Байлярская волость имела 3 участка вотчинных земель, которые были обеспечены жалованными и сберегательными грамотами. Первая часть волости, земли которой располагались по рекам Иж, Камы и Ика, получила грамоту в 1696 году.«Оная вотчинная земля состоит в Байлярской волости по нижеписанным межам, а именно: рыбным ловлям — первая межа Большое озеро, а нижняя — на низ по Ику реке озера Урла, и сенным покосам — верхняя межа Большое озеро, нижняя — Бережное озеро до озера Теня и по Ику реке по обе стороны да по Шильке речке, вверх в одну сторону да по Кошале речке по одну сторону по Безкечене по обе стороны, с вершины до устья Ику реки, а бортные угодья на Каме реке от устья Ику реки, по обе стороны Камы реки, да за Камой реки, по Ику реки по обе стороны выморок (оставшийся после владельца без наследника), на которую землю отдал я, Мамет, ему поручику Мильковичу, жалованную деду и отцу в 7205 г. ноября в 4-й день из бывшаго в Москве Казанского дворца старинную грамоту, по которой с имеющихся в оной же вотчинной земле рыбных ловель мои паи иметь во владение поручику Мильковичу»

Вторая часть территории Байлярской волости также имела свои вотчинные права на землю.«Имеется у нас жалованная от царей предкам нашим земля со всеми угодьями, состоящая за Камою рекою, верхняя межа подле Камы реки Красный Яр, а нижняя межа гора Лоденка по Ижу, по Салагушу речки с вершины и до устья до Ижу по Уфимскую сторону от острова Каратова до Большого озера и по речке по Ижу, а Тыганского и Мензелинского устья по обе стороны реки Ижу и до Усалы-Тамаку и по Мензеле реке вверх по правую сторону до болота Бикасаз с мелкими речками до против того болота за Мензелей межи Калтамон и межи Кавзияку речки до дубровы, до по другую сторону болота Бикасаз по речкам по Игине и по Дрюше по правую сторону, и то ниже владение состоит смежностию Булярской и Иректинской волостей и коронною землею дер. Сармашбашевой и Налимовой с прочими деревнями и между ними не было никакого спору и владели каждый своим повытьем и по своими правами особенно, не входя друг к другу в границы. Права наши в межевую кантору представлены. Землемер Добровольский обмежевал земли Салагушевой тюбы Байлярской волости не отдельно, особо, а вместе с Саралиминской волостью «в одну округу», которые владеют «по одну округу», которые владеют «по особому от нас праву», и обошел как их землю, так и нашу и всю соединил, неразлича нас владельцев по правам порознь зделал формальную межу в одну округу"

Третья часть территории Байлярской волости получила грамоту Указом Сената от 8 октября 1797 года, «основанным на грамоте 7166 (1657) г. башкирам Байлярской волости всею землею велено владеть с жителями Кыр-Еланской волости вместе». Таким образом, все три Байларские волости обладали документами на владение землёй.

Земли племени байлар располагались на территории современных Ермекеевского, Илишевского, Туймазинского районов Республики Башкортостан и Агрызского (Турай, Салауш, Куразово, Янмурза, Девятерна, Варзи, Ключ Ахтоял, Ключ Курбану), Актанышского, Сармановского (деревни Усаево, Азалак, Каташ Каран, Сарман, Старый Ахмет и Новый Ахмет, Кавзияк, Бикмет, Шаулиарема, Альмет), Ютазинского (Дым-Тамак, Апсалям, Караярык, Алабуга-Куль), Бавлинского (Старые Чути, Тумбарлы и Бавлы), Мензелинского районов (деревни Гулюк (Кулюк), Деуково, Урусово, Подгорный Тикермень, Оски Тикермень, Кузембетьево и другие), Менделеевского, Тукаевского районов (деревни Старый Байлар, Тоирово, Кулуш, Калмей, Майтабар (Малтабар), Кускей, Калмаш, Биюрган) Республики Татарстан.

Литература 
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.
 Янгужин Р. З. Башҡорт ҡәбиләләре тарихынан. Өфө, 1995.

Примечания

Ссылки 
 
 
 История башкирских родов: Байлар
 История башкирских родов: Байлар 

Башкирские племена
История Татарстана
Этносы монгольского происхождения